Lobsang Samten calligraphe tibétain. 
 Lama Lobsang Samten
 Lobsang Samten (homme politique) (1933 - 1985)
 Lobsang Samten (artiste) (1959 -)
 Lobsang Samten (±1987)